Badra Ali Sangaré – calciatore ivoriano
 Ben Sangaré – calciatore francese
 Ibrahim Sangaré – calciatore ivoriano
 Nazim Sangaré – calciatore tedesco naturalizzato turco di origini guineane
 Oumou Sangaré – cantante e musicista maliana
 Yohann Sangaré – ex cestista francese